Niemcy:
 Frankenhausen – dzielnica Crimmitschau
 Frankenhausen – dzielnica Grebenstein
 Bad Frankenhausen/Kyffhäuser – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Kyffhäuser